Primor (vom lat. "der erste") steht für:

 Primor (Adelstitel), ein szeklerisch-ungarischer Adelstitel.
 Primor (Fleischunternehmen), ein portugiesischer Fleischproduzent

Primor ist der Name folgender Personen:

 Avi Primor, israelischer Diplomat und Publizist.
 Karl Graf Welsperg von Primör und Reitenau, Österreichischer Beamter und Politiker

Primör bezeichnet der folgenden geografischen Orten:

 Primör, ein Tal im Trentino